Киз-Кермен () — городище в Бахчисарайському районі Криму, поблизу села Машине.
 Кизикермен, Кизи-Кермен (, غازى كرمان, , غازى كرمان; з турецької — Дівоча фортеця) — стародавнє місто-фортеця. Нині місто Берислав у Херсонській області.
 Кизи-Кермен (дзвін) — дзвін, відлитий з трофейних гармат, захоплених українськими козаками в турецькій фортеці Кизи-Кермен.